Lata může být:

 Lata – typ květenství
 Lata (město) – město na Šalomounových ostrovech
 Lata (hora) – nejvyšší hora Americké Samoy